Baar (Zug), grad u Švicarskoj i drugi po veličini grad kantona Zuga
 Baar (Valais), grad u Švicarskoj, u kantonu Valais / Wallis